Publius Petronius (Egypte), van 25-20 v.Chr. gouverneur van Egypte
Publius Petronius Turpilianus (triumvir monetalis), zoon van bovengenoemde, triumvir monetalis in 19 v. Chr.
Publius Petronius (Syria), zoon van Turpilianus, onder Caligula gouverneur van Syria
Publius Petronius Turpilianus (Brittania), in 61-63 gouverneur van Brittania